Belváros, urbanisztikai fogalom

Földrajzi nevek:
 Belváros, Békéscsaba belvárosa
 Belváros, Brassó belvárosa
 Belváros, Budapest belvárosa
 Belváros, Debrecen belvárosa
 Belváros, Dunaújváros belvárosa
 Belváros, Gyöngyös belvárosa
 Belváros, Győr belvárosa
 Belváros, Kaposvár belvárosa
 Belváros, Kecskemét belvárosa
 Belváros, Kolozsvár belvárosa
 Belváros, Marosvásárhely belvárosa
 Belváros, Miskolc belvárosa
 Belváros, Pécs belvárosa
 Belváros, Salgótarján belvárosa
 Belváros, Sopron belvárosa
 Belváros, Szeged belvárosa
 Belváros, Székesfehérvár belvárosa
 Belváros, Veszprém belvárosa